|}

Die Ramal da Barra war eine Eisenbahnstrecke in Brasilien. 

Die Strecke wurde durch die Gesellschaft V.F. Sapucaí zwischen 1892 und 1893 gebaut. Das Teilstück zwischen Santa Rita do Jacutinga und Passa-Trés im Bundesstaat Rio de Janeiro wurde in den Jahren 1879 bis 1883 durch die Gesellschaft E.F. Pirahyense konstruiert und danach durch die Gesellschaft RMV übernommen. Es verkehrten Passierzüge bis 1942 zwischen Barra do Piraí und Passa-Três. Mittlerweile wurden die Schienen der Linha da Barra weitgehend entfernt und der Betrieb am 19. April 1979 völlig eingestellt.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien

Rio de Janeiro
Verkehr (Rio de Janeiro)